Andvari – nano della mitologia norrena
 Andvari – cratere presente sulla superficie di Tritone
 Andvari – canzone del gruppo post-rock islandese Sigur Rós, dall'album Takk...